La hard dance est un terme permettant le regroupement de genres musicaux techno. Ce terme rassemble et désigne des stylistiques de danse comme le french-tek, le jumpstyle, le Melbourne shuffle et le hakken.
Le terme « hard dance » fait son apparition au début des années 2000 via les organisateurs de festivals de musique techno, tels que Q-dance, Bass Events et Eternal Bliss.

Genre de musique électronique

en:Hardstyle